

Мазомені — місто, штат Вісконсин
 Мазомені — селище, штат Вісконсин